Guzik oder Guzík ist der Familienname folgender Personen:

 Ewelina Guzik (* 1977), polnische Tänzerin und Performerin
 Grzegorz Guzik (* 1991), polnischer Biathlet
 Jake Guzik (1886–1956), US-amerikanischer Mobster
 Krystyna Guzik (* 1983), polnische Biathletin
 Krzysztof Guzik (* 1990), polnischer Biathlet
 Laura Guzik, US-amerikanische Kostümdesignerin
 Martin Guzík (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Michal Guzík, tschechischer Fußballspieler